Мишел Гримо () е псевдоним, под който са издадени съвместните произведения на съпрузите Марсел Перио (Marcelle Perriod) и Жан-Луи Фрес (Jean-Louis Fraysse).

Под този псевдоним са издадени над 40 романа, като от сред тях има научно-фантастични и криминални, както и литература, предназначена за юноши.

И двамата съпрузи са родени във Франция.

Библиография

Романи за възрастни 
 Malakansâr ou l'éternité des pierres, Denoël, 1980
 La dame de cuir, Denoël, 1981
 L'Arbre d'Or, Denoël, 1983
 42, rue Saint-Sauveur, Liana Lévi, 1986
 Un cave dans le charbon, Liana Lévi, 2006

Романи за деца и юноши 
 Rhôor, Alsatia, 1970
 Amaury, chevalier cathare, Robert Laffont, 1971
 Les pirates de Bornéo, Rageot, 1972
 La ville sans soleil, Robert Laffont, 1973
 La terre des autres, Rageot, 1973
 Le Peuple de la Mer, Rageot, 1974
 Pourquoi partir ?, Rageot, 1974
 Des hommes traqués, Robert Laffont, 1975
 Soleil à crédit, Rageot, 1975
 Une chasse en été, GP, 1976
 Les insoumis de Terre-Neuve, GP, 1976
 Les esclaves de la joie, Duculot, 1977
 L'île sur l'Océan-Nuit, Robert Laffont, 1978
 Les vacances de Madame Nuit, Rageot, 1978
 Le grand voyage d'Alexandre Tolpe, Rageot, illustrations Alain Millerand, 1979
 Le temps des gueux, Duculot, 1980
 Les contes de la Ficelle, Rageot, 1982. Prix Sobrier-Amout de l'Académie française
 Le tyran d'Axilane, Gallimard, 1982. Grand prix de la science-fiction française
 Le jour du Gombo, La Farandole, 1982
 Le paradis des autres, Rageot, 1983
 Les Pataplafs, La Farandole, 1985
 L'enfant de la mer, Bayard, 1986
 Le Passe-Monde, La Farandole, 1986. Grand prix de littérature pour la jeunesse
 Le coffre magique, Bayard, 1989
 Coup de cœur, Duculot, 1992
 L'assassin crève l'écran, Rageot, 1992
 Père Loup, Flammarion, 1993
 Un milliard de trop, Hachette, 1993
 Les aventures de la Ficelle, Flammarion, 1993
 Le fantôme des Cassegrain, Hachette, 1994
 Règlement de comptes en morte-saison, Rageot, 1994
 Drôles de vacances pour l'inspecteur, Rageot, 1996
 Le meilleur détective du monde, Gallimard, 1997
 L'inconnu dans le frigo, Flammarion, 1997
 Chapeau les tueurs !, Rageot, 1997
 La ville hors du temps, Gallimard, 1999
 Les larmes de la terre, Actes Sud, 2000
 Le violon maudit, Gallimard, 2000
 Une ombre sur le toit, Rageot, 2002
 Cache-cache mortel, Gallimard, 2003
 Le Recruteur, Mijade, 2010

Издания на български език 
 Народът на моретата. Роман. Варна: Георги Бакалов. Биб. Галактика, №33. 1982

Външни препратки 
 Блог на писателите, използващи псевдонима Мишел Гримо

Литературни семейства